

Cinema 
 Il giorno di San Valentino (My Bloody Valentine) – film del 1981 diretto da George Mihalka
 San Valentino di sangue 3D (My Bloody Valentine 3D) – film del 2009 diretto da Patrick Lussier

Musica 
 My Bloody Valentine – gruppo musicale irlandese
 My Bloody Valentine – traccia dell'album The Young and the Hopeless dei Good Charlotte del 2002

Televisione 
 My Bloody Valentine – episodio della quinta stagione di Supernatural